Richard Howitt ist der Name folgender Personen:

* Richard Howitt (Dichter) (1799–1869), britischer Dichter 
 Richard Howitt (Cricketspieler, 1864) (1864–1951), englischer Cricketspieler
 Richard Howitt (Politiker) (* 1961), britischer Politiker
 Richard Howitt (Cricketspieler, 1977) (* 1977), englischer Cricketspieler